Сове́тское — село в Бабаюртовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет "Туршунайский"».

География 
Расположено в 7 км к западу от районного центра села Бабаюрт, в 3 км севернее реки Аксай. Вокруг села развитая сеть каналов; Старохасанаевский канал, расположенный западнее села, отделяет его от центра сельсовета — села Туршунай.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
В селе имеются школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт; запланировано строительство дома культуры.

Транспорт 
Основная автомобильная магистраль — дорога, соединяющая Бабаюрт и Туршунай.

Примечания 

Населённые пункты Бабаюртовского района